Skrót CTA może oznaczać:
 Canadian Transportation Agency
 Central Tibetan Administration
 Chicago Transit Authority
 Colorado Translators Association
 Chinese Taoist Association
 California Teachers Association
 Central de los Trabajadores Argentinos
 Consolidated Tape Association
 Community Training Australia
 Central Texas Airport
 Crystal Thai Airlines
 Cyprus Turkish Airlines
 Common Travel Area, na który składa się m.in. Irlandia, Wielka Brytania, wyspa Man 
 Port lotniczy Katania-Fontanarossa

Edukacja
 Chisholm Trail Academy
 Columbus Torah Academy
 The Common Tasks for Assessment

Informatyka
 call-to-action – element serwisu WWW zachęcający do podjęcia działania przez internautę

Inne 
 Criminal Tribes Act
 Children's Television Act